Allen River ist der Name folgender Flüsse

in Neuseeland:
 Allen River (Mōkihinui River), in der Region West Coast

in den Vereinigten Staaten:
 Allen River (Chikuminuk Lake), in Alaska (Dillingham)
 Allen River (Copper River), in Alaska (Valdez-Cordova)
 Allen River (John River), in Alaska (Yukon-Koyukuk)